Ecce Hommo може да се односи на:
 Екце хомо, изрека.
 Ecce Homo, књига.
 Ecce Homo 1 и Ecce Homo 2, уметничка дела Хијеронимуса Боша.